Der Begriff Musikfestspiele bezeichnet:

 ein Musikfestival, meist aus dem Bereich der Klassik
 die Musikfestspiele Saar
 die Dresdner Musikfestspiele
 die Havelländische Musikfestspiele
 die Musikfestspiele Potsdam Sanssouci
 die Kimito-Musikfestspiele